Alternatieve schrijfwijze van Jack-o'-lantern, een typische halloweendecoratie.
Jack O'Lantern (Marvel), meerdere personages van Marvel Comics.
Jack O'Lantern (DC), meerdere personages van DC Comics.